Змагання у стрибках у висоту серед жінок на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили 21 та 23 серпня на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (1,95 м) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з числа тих, хто виконав норматив У (1,91 м) у той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведені на початок Олімпійських ігор. 

За підсумками змагань рекорди не змінилися.

Змагання 

Для потрапляння у фінал спортсменкам необхідно у кваліфікації показати результат не гірший 1,96 м. У фінал потрапляють мінімум 12 атлеток. Якщо кількість атлеток, що виконали кваліфікацію більше, то у фінал потрапляють всі спортсменки, які виконали кваліфікацію. У тому випадку, якщо кількість тих, хто виконали кваліфікацію менше 12-ти, то спортсменки відбираються у фінал за найкращим результатом.

Результати вказані у метрах. Також використані наступні скорочення:
 Q — виконаний кваліфікаційний норматив
 q — кваліфікований за найкращим результатом серед тих, хто нездійснив кваліфікаційний норматив
 SB — найкращий результат у сезоні
 PB — найкращий результат у кар'єрі
 NR — національний рекорд
 NM — немає жодної залікової спроби

Кваліфікація

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки